Alexanderschanze steht für:

 Alexanderschanze; Passhöhe, Festungsanlage und Hotel im Schwarzwald
 Alexanderschanze (Festung); 1737–1739 erbaute russische Befestigungsanlage bei Cherson, Ukraine